Die Abkürzung IIM steht für:

 Indian Institute of Management
 Idiopathische entzündliche Myopathie
 Information Interchange Model (siehe IPTC-IIM-Standard)

Abkürzung